Группа D — одна из четырёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2016 года. В ней соревнуются следующие сборные: Аргентина, Чили, Панама (победитель квалификационного плей-офф) и Боливия. Матчи в группе начались 6 июня и закончились 14 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 2-е место в группе C.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с победителем группы C.

Матчи

Панама — Боливия

Аргентина — Чили

Чили — Боливия

Аргентина — Панама

Чили — Панама

Аргентина — Боливия

Примечания 

Группа D